TNA Super X Cup (2003) – turniej wrestlingu z cyklu X Cup rozgrywany na zasadzie systemu pucharowego. Były to pierwsze tego typu zawody zorganizowane przez amerykańską federację wrestlingu Total Nonstop Action Wrestling (TNA). Rozgrywki odbyły się 20 sierpnia 2003, a ich emisja miała miejsce 3 września w systemie pay-per-view.

W Super X Cup wzięło udział ośmiu wrestlerów: Frankie Kazarian, Jerry Lynn, Jonny Storm, Juventud Guerrera, Michael Shane, Nosawa, Teddy Hart i Chris Sabin. W finale pucharu Sabin pokonał Juventuda Guerrerę.

Drabinka turnieju 
Zestawienie zostało oparte na źródle:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mecz finałowy Super X Cup. youtube.com, 2019-09-02. [dostęp 2021-05-07].

Impact Wrestling
Gale profesjonalnego wrestlingu w Nashville
2003 w Stanach Zjednoczonych
2003 w sporcie